Punta López steht für:
 Punta López (Clarence Island), Landspitze von Clarence Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Landspitze von Greenwich Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis; siehe Ferrer Point
 Landspitze von Half Moon Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis; siehe Punta Pallero